Лисов може бити:

 Лисов (презиме)
 Лисов (Мекленбург), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Лисов (Штралзунд), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Лисов (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република